Дегерфорс (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Дегерфорс — місто у Швеції, у лені Еребру.

А також:
 Дегерфорс ІФ — шведський футбольний клуб із однойменного міста.